Edward Caird – filosofo scozzese
 James Key Caird – imprenditore e filantropo scozzese
 John Caird – regista teatrale britannico
 Maureen Caird – ex ostacolista australiana